Ashi Kesang Choden (geb. 21. Mai 1930) ist die Königin-Großmutter (Queen Grandmother) von Bhutan. Sie nimmt eigene königliche Aufgaben wahr. Sie ist die einzige Königin-Großmutter der Welt. In Bhutan wird sie The Royal Grandmother angesprochen.

Leben

Jugend und Ausbildung 
Sie erhielt ihre Ausbildung am St. Joseph’s Convent, Kalimpong, India, sowie am House of Citizenship, London.
In ihren Memoiren schreibt die Königin:

Ehe und Familie 
Sie heiratete am 5. Oktober 1951 den Kronprinz von Bhutan (Druk Gyalsey) Jigme Dorji Wangchuck im Ugyen Pelri Thang Palace in Paro.

Sie wurde 1952 Queen Consort von Bhutan, als ihr Ehemann, König Jigme Dorji Wangchuck, nach dem Tod seines Vaters den Thron bestieg. 1953 erwartete sie ihr erstes Kind, eine Tochter. Die Tochter kam jedoch früher als erwartet. Zu der Zeit wartete man noch darauf, dass ein westlicher Arzt und ihre Mutter nach Thimphu anreisten um bei der Geburt zu helfen. Die Königinmutter Ashi Phuntsho Choden, deren Zofe und der bhutanische Doktor Phenchun halfen bei der Niederkunft.

Ihre Kinder mit dem dritten Druk Gyalpo waren:
 Prinzessin (Druk Gyalsem) Sonam Choden Wangchuck (geb. 1953)
 Prinzessin (Druk Gyalsem) Dechen Wangmo Wangchuck (geb. 1954)
 König (Druk Gyalpo) Jigme Singye Wangchuck (geb. 1955)
 Prinzessin (Druk Gyalsem) Pema Lhaden Wangchuck (geb. 1959)
 Prinzessin (Druk Gyalsem) Kesang Wangmo Wangchuck (geb. 1961)

Königliche Aufgaben 
1972 wurde sie zur Regentin ernannt, als ihr Ehemann krank war. Sie war auch Schirmherrin der jährlichen Gebete, die für das Wohlergehen und die Sicherheit des Königs, des Landes und des Volkes abgehalten wurden. Sie versorgt etwa 200 Mönche und Tshampas (Laienmönche) in verschiedenen Klöstern in Bumthang, im Dokar Phurdrub Gompa und im Euto Gompa in Paro, im Nyala Gompa in Trongsa, sowie im Jangsa Gompa in Kalimpong, Indien. Sie hat auch ein großes Interesse daran, die einzigartige Kunst, Architektur und das kulturelle Erbe Bhutans zu bewahren und die Forschung und Wissenschaft über das Königreich zu fördern. Sie besucht oft religiöse Orte in Bhutan und Indien.

Zum Gedenken an den 87. Geburtstag der königlichen Großmutter wurde am Sonntag, den 21. Mai 2017 ein Buch mit dem Titel „The Heart of a Sacred Kingdom, Her Majesty the Royal Grandmother Ashi Kesang Choden Wangchuck: A Lifetime of Service to the People and Kingdom of Bhutan“ („Das Herz eines heiligen Königreichs, Ihre Majestät die königliche Großmutter Ashi Kesang Choden Wangchuck: Ein Leben lang im Dienst am Volk und am Königreich Bhutan“) veröffentlicht.

Ahnen

Einzelnachweise 

Bhutaner
Person (Bhutan)
Geboren 1930
Frau